

Chimica 

C5H12O – formula bruta delle seguenti sostanze:
 1-pentanolo
 3-pentanolo
 2-metil-1-butanolo
 2-metil-2-butanolo
 3-metil-1-butanolo
 3-metil-2-butanolo
 Alcol neopentilico
 Metil-t-butil etere
 etil propil etere
 butil metil etere
 etil isopropil etere
 terbutil metil etere
 secbutil metil etere

Formule molecolari